Типпелига 2014 () — 70-й сезон чемпионата Норвегии по футболу с момента его основания. «Стрёмсгодсет» не смог защитить титул чемпиона. Сезон начался 28 марта и закончился 9 ноября 2014 года. В турнире приняли участие 16 команд.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Тромсё» и «Хёнефосс». Их заменили «Будё-Глимт» и «Стабек», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Первом дивизионе 2013.

Участники

Турнирная таблица

Плей-офф за место в Типпелиге

Результаты матчей

Потуровая таблица 

источник kicker.de

Календарь игр

Бомбардиры

См. также 
 Адекколиген 2014

Ссылки 
 Официальный сайт Типпелиген

2014
Норвегия
Спорт в Норвегии в 2014 году